Avondster kan verwijzen naar:
de planeet Venus (soms een andere heldere planeet) als die na zonsondergang zichtbaar is
 het juweel Avondster (Tolkien) in de films van Peter Jackson gebaseerd op het verhaal In de Ban van de Ring van J.R.R. Tolkien